Васи́льєв (або Васі́льєв) — російське прізвище. Жіноча форма — Васильєва. Утворене від імені Василь ().

Відомі носії:

А 
 Васильєв Анатолій Васильович — ректор Сумського державного університету, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Васильєв Анатолій Олександрович (1944—2014) — радянський футболіст
 Васильєв Анатолій Олександрович ( 1946) — радянський і російський актор, народний артист Росії
 Васильєв Анатолій Семенович (1938—2015) — правознавець, доктор юридичних наук.
 Васильєв Андрій Андрійович ( 2001) — український легкоатлет, рекордсмен України.

В

Вадим 
 Васильєв Вадим Васильович ( 1933) — артист Чернігівського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, Народний артист України (1993)
 Васильєв Вадим Вікторович ( 1972) — азербайджанський футболіст
 Васильєв Вадим В'ячеславович ( 1975) — колишній український футболіст, півзахисник
 Васильєв Вадим Сергійович ( 1931) — український архітектор і графік

Валерій 
 Васильєв Валерій Володимирович ( 1950) — український дипломат
 Васильєв Валерій Іванович (1949—2012) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон
 Васильєв Валерій Михайлович (1893—1954) — український актор і режисер, один з фундаторів Молодого театру Леся Курбаса, син Васильєва Михайла Калиновича
 Васильєв Валерій Опанасович ( 1946) — український генерал-лейтенант авіації
 Васильєв Валерій Юрійович ( 1990) — російський хокеїст

Василь 
 Васильєв Василь Васильович:
 Васильєв Василь Васильович (1828—1894) — російський живописець, академік візантійського живопису Петербурзької академії мистецтв.
 Васильєв Василь Васильович (1915—1943) — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Васильєв Василь Васильович (1924—2010) — почесний громадянин Херсона.
 Васильєв Василь Володимирович (1898—1987) — український актор музичної комедії. Заслужений артист УРСР (1943)
 Васильєв Василь Іванович ( 1947) — народний депутат України 1-го скликання
 Васильєв Василь Олександрович ( 1927) — радянський футболіст і тренер
 Васильєв Василь Юхимович (1890—1956) — український вчений-металург, член-кореспондент АН УРСР
 Васильєв Василь Юхимович (1897—1981) — генерал-лейтенант Збройних Сил СРСР

Віталій 
 Васильєв Віталій Костянтинович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Владислав 
 Васильєв Владислав Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Володимир 
 Васильєв Володимир Васильович — кандидат фізико-математичних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Васильєв Володимир Вікторович ( 1940) — радянський і російський артист балету, хореограф, педагог, Народний артист СРСР
 Васильєв Володимир Германович (1948—2020) — узбецький радянський російськомовний письменник-фантаст, поет, перекладач і публіцист.
 Васильєв Володимир Миколайович ( 1967) — російський фантаст українського походження.
 Васильєв Володимир Михайлович ( 1949) — український кінооператор-документаліст, кінорежисер.

 Васільєв В'ячеслав Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Васильєв Геннадій Андрійович ( 1953) — український політик, народний депутат України, Генеральний прокурор України
 Васильєв Георгій Митрофанович ( 1908—1981) — якутський письменник, перекладач, літературознавець.

Д 
 Васильєв Данило Іванович (1897—1958) — австралійський художник-модерніст російського походження.
 Васільєв Денис Олександрович ( 1987) — український футболіст
 Васильєв Дмитро Володимирович — радянський біатлоніст, олімпійський чемпіон.
 Васильєв Дмитро Володимирович (1986—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васильєв Дмитро Володимирович ( 1971) — український політолог та громадський діяч.
 Васильєв Дмитро Йосипович (1904—1980) — український радянський архітектор.
 Васильєв Дмитро Миколайович (1919—1984) — радянський футболіст.
 Васильєв Дмитро Миколайович — український військовик, Герой України.
 Васильєв Дмитро Олегович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Васильєв Євген Вікторович (1972—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васильєв Євгеній Михайлович (1971—2021) — — український літературознавець, доктор філологічних наук, доцент, актор і театральний режисер.
 Васильєв Єрофей Корнійович (1943—2014) — актор Іркутського театру музичної комедії (Росія), заслужений артист РРФСР, громадський діяч.

І 
 Васильєв Ігор:
 Васильєв Ігор Анатолійович ( 1983) — російський хокеїст.
 Васильєв Ігор Олексійович (1938—2007) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації (2003).
 Васильєв Ігор Сергійович ( 1984) — український підприємець, спеціаліст з ІТ-технологій. Народний депутат України 9-го скликання.
 Васильєв Ігор Сергійович ( 1986) — російський хокеїст.

К 
 Васильєв Костянтин Олєксійович (1942—1976) — радянський російський художник відомий своїми картинами на міфологічні теми
 Васильєв Костянтин Вікторович ( 1984) — естонський футболіст.

Л 
 Васильєв Леонід Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Васильєв Леонід Лазарович (1880—1923) — російський мовознавець.

М

Матвій 
 Васильєв-Святошенко Матвій Тимофійович (1863—1961) — композитор, диригент, актор українського театру.

Микита 
 Васильєв Микита Олександрович ( 1990) — український хокеїст.

Микола 
 Васильєв Микола Васильович (1875—1958) — російський та американський архітектор.
 Васильєв Микола Володимирович (1930—2001) — український вчений в галузі мікробіології, імунології та онкології, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Васильєв Микола Миколайович:
 Васильєв Микола Миколайович ( 1958) — танцюрист і співак, продюсер, виконавець народних циганських пісень.
 Васильєв Микола Миколайович (1831—1903) — російський архітектор.
 Васильєв Микола Миколайович (1929—1985) — радянський біофізик, член-кореспондент АН СРСР.
 Васильєв Микола Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Васильєв Микола Миколайович (1910—1978) — комбайнер, Герой Соціалістичної Праці.
 Васильєв Микола Миколайович (1923—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Васильєв Микола Миколайович (1889—1946) — математик, професор, педагог.
 Васильєв Микола Миколайович (1923—1979) — радянський футболіст.
 Васильєв Микола Михайлович (1901—1961) — вчений-економіст, професор, автор деяких статей у Енциклопедії Українознавства. Син Михайла Васильєва, брат актора і режисера Валерія Васильєва.

Михайло 
 Васильєв Михайло Калинович (1863—1912) — інженер-дослідник цукроваріння, фольклорист та етнограф.
 Васильєв Михайло Миколайович (1914—1979) — Герой Радянського Союзу.
 Васильєв Михайло Юрійович — головний старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

О

Олег 
 Васильєв Олег Борисович (1918—2014) — український живописець, графік.

Олександр 
 Васильєв Олександр Андрійович ( 1951) — український політик, економіст.
 Васильєв Олександр Андрійович ( 1994) — український футболіст.
 Васильєв Олександр Володимирович ( 1955) — український музикознавець, ведучий музичних радіопрограм.
 Васильєв Олександр Ігорович ( 1989) — російський хокеїст, правий нападник.
 Васильєв Олександр Миронович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Васильєв Олександр Миколайович:
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1950) — український біохімік, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1998 року.
 Васильєв Олександр Миколайович (1775—1853) — генерал-майор, Георгіївський кавалер.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1982) — депутат Державної думи Росії шостого і сьомого скликання.
 Васильєв Олександр Миколайович (1940—2006) — російський фізик-теоретик.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1951) — російський фізик, доктор наук, професор.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1980) — російський футболіст.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1992) — російський футболіст.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1964) — радянський хокеїст, воротар.
 Васильєв Олександр Миколайович (1902—1985) — російський юрист, вчений.
 Васильєв Олександр Модестович ( 1959) — український підприємець, футбольний функціонер, політик.
 Васильєв Олександр Олександрович ( 1958) — російський мистецтвознавець.
 Васильєв Олександр Семенович (1868—1947) — російський радянський астроном і геодезист.
 Васильєв Олександр Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Олексій 
 Васильєв Олексій Ігорович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васильєв Олексій Опанасович (1918—1971) — повний кавалер ордена Слави.
 Васильєв Олексій Сергійович ( 1977) — російський хокеїст
 Васильєв Олексій Тихонович — останній у Російській імперії директор Департаменту поліції.

П 
 Васильєв Петро Васильович (1899—1975) — російський живописець і графік
 Васильєв Петро Іванович (1907—?) — радянський сталевар, Герой Соціалістичної Праці
 Васильєв Роман Юрійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Васильєв Сергій Дмитрович (1900—1959) — радянський російський актор.
 Васильєв Сергій Терентійович (1897—1944) — генерал-майор інтендантської служб.

Ф 
 Васильєв Федір Олександрович (1850—1873) — російський живописець-пейзажист.
 Васильєв Флор Іванович (1934—1978) — удмуртський поет, перекладач, один із лідерів національного удмуртського руху 1970-их.

Ю 
 Васильєв Юрій Григорович ( 1963) — український радянський футболіст, захисник та півзахисник.
 Васильєв Юрій Миколайович (1939—1999) — російський радянський актор театру і кіно.

Див. також 
 Василів
 Васильєва

Примітки